Са́па́ — мотика для підгортання, прополювання рослин.
 Сапа — окоп, траншея, хід сполучення, які риють у напрямі до позицій противника для поступового й непомітного наближення до нього.

Топонім 

 Сапа — річка в Росії, у Тихвінському районі Ленінградської області, притока Паші.

Див. також 
 Шапа (Сапа) — місто у В'єтнамі, у провінції Лаокай.